Хавала:

 Хавала — неформальная финансово-расчётная система между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии.
 Хавала — индийский политический скандал 1990-х годов.